Шунудаг — многозначный лакский термин:

 Шунудаг — плато в центральной части горного Дагестана.
 Шунудаг — фестиваль лакской культуры, проходящий раз в два года у подножия горы Шунудаг, в Дагестане.

Примечания